Brouillette est un patronyme d'origine francophone notamment porté par : 
 Dan Brouillette (1962), dirigeant américain et actuel secrétaire adjoint à l'Énergie des États-Unis;
Geneviève Brouillette (1969-), actrice québécoise ;
Isabelle Brouillette (1969-), actrice et scénariste québécoise ;
Marc André Brouillette (1969-), poète québécois ; 
Pierre A. Brouillette (1951-), administrateur et homme politique québécois ; 
Robert Brouillette (1965-), acteur québécois.